UBH steht für:
 United Behavioral Health, ehemalige Unternehmungen der UnitedHealth, deren Einrichtungen heute noch das Kürzel UBH nutzen
 Uriah Butler Highway

Ubh steht für:
 Unbihexium, noch nicht nachgewiesenes chemisches Element mit der Ordnungszahl 126

Abkürzung